Lucas-Lehmertest voor mersennegetallen
 Lucas-Lehmer-Rieseltest, gebaseerd op bovenstaande test
 Algemene Lucas-Lehmertest voor alle natuurlijke getallen